St. Nikolaus von Flüe ist der Name folgender Kirchen:

 St. Nikolaus von Flüe (Bochum), Nordrhein-Westfalen
 St. Nikolaus von Flüe (Langenbach), Bayern
 St. Nikolaus von Flüe (Niedergailbach), Saarland

Siehe auch:
 Niklaus von Flüe (Begriffsklärung)